Banjar Negara (Baradatu), een plaats in Indonesië
Banjar Negara (Ciwandan), een plaats in Indonesië
Banjar Negara (Lahat), een plaats in Indonesië